Rozwadowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Rozwadowski (* 1991), polnischer Poolbillardspieler
 Bolesław Rozwadowski (1842–?), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Jan Michał Rozwadowski (1867–1935), polnischer Sprachwissenschaftler
 Tadeusz Rozwadowski (1866–1928), k.u.k. Feldmarschall-Leutnant und polnischer General
 Tomisław Rozwadowski (1841–1920), Abgeordneter zum galizischen Landtag